Badhuset kan syfta på:

 Badhuset (1989)  – en svensk film
 Badhuset (1999) – en kinesisk film, originaltitel Xizao

Se även

 Badhus